Васи́лий Леонов: Леонов, Василий Анатольевич (род. 1950) — профессор Ростовской консерватории, заслуженный артист России (2000).
 Леонов, Василий Антонович (1889—1972) — белорусский учёный в области педиатрии.
 Леонов, Василий Васильевич (1876—1931) — русский флейтист.
 Леонов, Василий Васильевич (1913—2001) — советский актёр театра и кино.
 Леонов, Василий Гурьевич (? — ?) — крестьянин, член Государственной думы I созыва от Херсонской губернии, сложивший полномочия через 2 недели после начала работы Думы.
 Леонов, Василий Севостьянович (1938—2015) — первый секретарь Могилёвского обкома КПБ (1983—1990), министр сельского хозяйства Белоруссии (1994—1997).
 Леонов, Василий Фёдорович — советский тракторист в Алтайском крае, Герой Социалистического Труда (1957).